Кольцевая линия () или линия М3 — линия Копенгагенского метро. Открыта 29 сентября 2019 года. Планы её строительства были утверждены Фолькетингом 1 июня 2007 года. Общая стоимость оценивалась в 15 млрд. крон, но возросла до 21,3 млрд крон, когда подрядчики были объявлены.

Станции и маршрут 

Проектная длина Кольцевой линии 15,5 км, количество станций — 17. Линия имеет переходы на линии М1 и М2 на станциях «Конгенс Нюторв» и «Фредериксборг». Также с Кольцевой линии есть переход на линии пригородных поездов на станциях: «Копенгаген Н», «Эстерпорт» и «Нёрребро». Это позволит расширить транспортную доступность в Нёрребро и Остербро.

В декабре 2005 года Копенгагенский и Фредериксбергий муниципалитеты согласовали маршрут Кольцевой линии с целью охватить территории, не обслуживаемые системой пригородных электричек и метро.

Планируется, что ежегодно 34 млн пассажиров пересядет с автобусов на метро благодаря вводу Кольцевой линии.

Выемка грунта при строительстве линий впоследствии используется как насыпь при рекультивации Нордхавена, Эресунн.

Станции 
Станции перечислены против часовой стрелки, начиная с юго-востока.
 «Копенгаген H» (пересадка на поезда)
 «Ратушная площадь» (Rådhuspladsen), возле мэрии Копенгагена
 «Гаммель Странд» возле дворца Кристиансборг
 «Конгенс-Нюторв» (пересадка на линии М1 и М2)
 Церковь Фредерика (Мраморная церковь)
 «Остерпорт» (пересадка на поезда)
 «Трианглен» (недалеко от стадиона Паркен)
 «Поуль Хенингенс Плас»
 «Виббенс Рудде»
 «Скольдс Плас»
 «Норебро» (пересадка на поезда)
 «Норебро Рудде»
 «Нукс Плас»
 «Мюллер Аксель Хав»
 «Фредериксберг» (переход на линии М1 и М2)
 «Фредериксберг Алле»
 «Эндхав Плас»
Новые станции имеют одинаковый дизайн, сходный с другими станциями, однако имеют большое количество разнообразных материалов, делающих отдельные станции более узнаваемыми.

Примечания

Ссылки 
 Информация о линии с официального сайта метро Копенгаген а
 Сайт кольцевой линии, официальный сайт

Линии Копенгагенского метрополитена
Кольцевые линии метрополитенов
Линии метрополитена, построенные в 2019 году